Die International Lawn Tennis Challenge 1938 war die 33. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug.

Im Kontinentalplayoff setzte sich Australien gegen das Deutsche Reich durch, unterlagen jedoch im anschließenden vom 3. bis 5. September stattfindenden Finale Titelverteidiger USA. Es war der bisher 13. Titel der USA.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 26 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone

Amerikazone

Das Turnier 
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Australien über das Deutsche Reich. Dabei konnte das Deutsche Reich keinen einzigen Satz gewinnen.

Finale 
Im Finale zwischen Titelverteidiger USA und Australien konnten sich die USA mit 3:2 durchsetzen. Es war der bisher 13. Titel der Vereinigten Staaten. Das Finale sollte das erste von 16 aufeinanderfolgenden Endspielen zwischen den USA und Australien, sowie das erste von 25 mit australischer Beteiligung in Folge.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1938
Tennisturnier 1938